Geijer ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Gustaf Geijer (1783–1847), schwedischer Schriftsteller
 Per Adolf Geijer (1841–1919), schwedischer Romanist
 Per Geijer (1886–1976), schwedischer Mineraloge und Geologe